Inverterare eller inverter kan avse:
Negation – en logisk grind som utför en negation. 
Växelriktare – en omvandlare från likström till växelström.